Tosca – opera Giacomo Pucciniego
 Tosca – amplituner produkowany przez polskie zakłady Diora w Dzierżoniowie
 Tosca – telewizor lampowy produkowany w Zakładach Radiowych Diora w Dzierżoniowie.
 Tosca – włoska piosenkarka i aktorka teatralna
 Tosca – austriacki zespół wykonujący muzykę elektroniczną